De  Trophée Européenne Pentatlon 1980 was de achtste editie van het Europees kampioenschap vijfkamp voor landenteams, beter bekend onder de afkorting TEP. Team Nederland veroverde voor de vierde keer de titel. Spanje schreef in tegenstelling tot 1978 dit keer wel een team in. De Duitser Günter Siebert evenaarde met een hoogste serie van 15 (in de overigens ruim verloren partij tegen van der Smissen in het driebanden) het uit 1954 stammende Duitse nationale record van Siegfried Spielmann.

Deelnemende teams

Uitslagen

Eindstand

Eindstanden individueel 

1980